U viši rang, odnosno 1. ŽNL Vukovarsko-srijemsku plasirao se NK Lipovac. Iz lige su u 3. ŽNL Vukovarsko-srijemsku ispali NK Petrovci.

Tablica

Bilješke 
NK Sloga Račinovci kažnjena oduzimanjem 3 boda

Izvori 

 Monografija NK Slavonac Gradište, str. 135.-136., pristupljeno 24. studenog 2015. godine
 Vinkovački list #2449

2000-01
vukovarsko-srijemska-2